Золотарівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у декількох районах України.

 Золотарівська сільська рада — Донецька область, Шахтарський район
 Золотарівська сільська рада — Закарпатська область, Хустський район
 Золотарівська сільська рада — Полтавська область, Кобеляцький район